La distinction est un principe philosophique fondamental d'abstraction qui implique la reconnaissance de plusieurs choses distinctes, donc différentes
 Une distinction est une récompense ou une décoration remise par un organisme pour honorer une qualité. C'est une marque d'estime, d'honneur qui distingue le mérite ou le rang d'une personne et la désigne à l'attention respectueuse d'autrui
 Une distinction latine est un type de récompense universitaire remise à l'obtention du diplôme
 La distinction est un principe sociologique de force sociale qui place les individus les uns par rapport aux autres
 La Distinction est un ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu publié en 1979
 La distinction est un principe de droit international humanitaire régissant l'usage de la force lors des conflits armés
 La Distinction est une revue satirique publiée à Lausanne et fondée en 1987.
 La théorie de la distinction optimale est une théorie en psychologie sociale